

Cinema 
 Biricchina ma simpatica  (Naughty But Nice) – film del 1927 diretto da Millard Webb
 L'alfabeto dell'amore (Naughty but Nice) – film del 1939 diretto da Ray Enright

Musica 
 Naughty but Nice – album di Sarah Connor del 2005
 Naughty but Nice – singolo dei Room2012 del 2008